Виммер () — немецкая фамилия.
 Виммер, Вилли (род.1943) — немецкий юрист и политик.
 Виммер, Герд (род. 1977) — австрийский футболист, полузащитник.
 
 Виммер, Кевин (род. 1992) — австрийский футболист, защитник.
 Виммер, Франц Эльфрид (1881—1961) — австрийский священник и ботаник, специалист по растениям подсемейства Лобелиевые.
 
 Виммер, Херберт (род. 1944) — немецкий футболист.

См. также 
 Уиммер, Курт